Мене́ндес () — прізвище, поширене в іспаномовних країнах. Відомі носії:

 Алехандро Мон Менендес — іспанський правник і політик
 Боб Менендес — американський політик
 Гонсало Менендес Парк — гватемальський науковець та політик
 Енріке Менендес — український бізнесмен
 Лайл і Ерік Менендес — американські брати-вбивці
 Маріо Менендес — аргентинський генерал
 Норберто Менендес — аргентинський футболіст
 Ослейдіс Менендес — кубинська легкоатлетка
 Педро Менендес де Авілес — іспанський адмірал та мандрівник
 Рамон Менендес Підаль — іспанський науковець, педагог, драматург, письменник
 Хонатан Родрігес Менендес — іспанський футболіст

Див. також 
 Мендес